Український фронт — назва, що має кілька різних смислів.

Збройні сили 
Український фронт — назва оперативно-стратегічних об'єднань збройних сил.
 Український фронт (грудень 1917 — березень 1918) — оперативно-стратегічне об'єднання збройних сил Української Народної Республіки.
 Український фронт (4 січня 1919 — 15 червня 1919) — оперативно-стратегічне об'єднання збройних сил РСФРР, що складається з українських радянських дивізій, сформованих з повстанських загонів, які перейшли на бік тимчасового уряду Української РСР.
 Український фронт — (вересень — листопад 1939) — оперативно-стратегічне об'єднання Червоної Армії, створене на базі Київського військового округу для дій на Західній Україні в рамках Польського походу РСЧА.

Суспільно-політичні рухи 
 Український фронт — проросійське суспільно-громадянське об'єднання, створене Партією регіонів.
 Український Національний Фронт — назва кількох нелеґальних політичних організацій, що діяли в Західній Україні у 1960-1970-х рр.
 Український Визвольний Фронт — організаційна надбудова громадських організацій, що пов'язані з ОУН С. Бандери.

Див. також 
 Перший Український фронт
 Другий Український фронт
 Третій Український фронт
 Четвертий Український фронт